Indonesië
 Suranenggala (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Suranenggala (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java